2-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 7 по 14 декабря 1991 года в Лиссабоне (Португалия) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул выиграла юниорская сборная Южной Кореи.

Команды-участницы 
 Португалия — команда страны-организатора;
 Болгария, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия — представители ЕКВ;
 Южная Корея, Япония — представители AVC;
 Пуэрто-Рико — представитель NORCECA;
 Бразилия, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 1990;
 Алжир — представитель CAVB.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е и 9—12-е места разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа A

Группа В

Плей-офф

Полуфинал за 9—12-е места 
13 декабря
 Пуэрто-Рико — Португалия 3:-
 Польша — Алжир 3:-

Полуфинал за 5—8-е места 
13 декабря
 Чехословакия — Аргентина 3:-
 Болгария — Румыния 3:-

Полуфинал за 1—4-е места 
13 декабря
 Бразилия — СССР 3:-
 Южная Корея — Япония 3:-

Матч за 11-е место 
14 декабря
 Португалия — Алжир 3:-

Матч за 9-е место 
14 декабря
 Польша — Пуэрто-Рико 3:-

Матч за 7-е место 
14 декабря
 Аргентина — Румыния 3:-

Матч за 5-е место 
14 декабря
 Чехословакия — Болгария 3:-

Матч за 3-е место 
14 декабря
 СССР — Япония 3:1 (15:6, 14:16, 15:12, 16:14),

Финал 
14 декабря
 Южная Корея — Бразилия 3:0 (15:13, 15:11, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Южная Корея: Чхве Ын Ён, Чхве Кван Хи, Чон Сон Хе, Чан Со Ён, Чжу Сун Лан, ...

  Бразилия,

  СССР: Н.Акимова, Татьяна Бобровская, Татьяна Буцкая, Анна Воейкова, Ольга Губайдулина, Наталья Жарова, Ирина Жукова, Светлана Иванова, Мария Полякова, Светлана Сулим, Эльвира Савостьянова, Наталья Ткаченко. Главный тренер — Владимир Бузаев..

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

1991
1991 год в волейболе
Чемпионаты мира в Португалии